«Супермен: Спадщина» () — майбутній фільм-екранізація коміксу видавництва DC Comics про однойменного супергероя. Його прем'єра запланована на 11 липня 2025 року.

Сюжет 
Головний герой фільму — Кларк Джозеф Кент, біженець із планети Криптон, який влаштовується на Землі. Йому належить знайти баланс між своїм криптоніанським минулим та земним вихованням.

В ролях

Виробництво та прем'єра 
Робота над фільмом розпочалася у 2022 році. У грудні у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Джеймс Ганн вже пише сценарій. Керівництво студії DC у жовтні підтвердило повернення до головної ролі Генрі Кавілла, але незабаром після цього студію очолили Джеймс Ганн та Пітер Сафран. У грудні вони зустрілися з Кавіллом і розповіли йому, що на головну роль у картині візьмуть іншого актора. Ганн пізніше пояснив: «на початкових етапах наша історія буде зосереджена на більш ранній частині життя Супермена, тому персонажа не буде грати Генрі Кавіл».

У січні 2023 року стало відомо, що прем'єра фільму, який отримав офіційну назву «Супермен: Спадщина», запланована на 11 липня 2025 року. З цією картиною пов'язують плани перезапустити весь всесвіт DC. Сценарій напише Джеймс Ганн; можливо, він стане і режисером картини.

Примітки 

Фільми англійською мовою